El término regularización puede aludir, en esta enciclopedia a:

la regularización de Tijonov;
la regularización de una situación irregular (documental, fiscal, laboral, de extranjería, de construcciones, etc.);
la regularización (física);
la regularización (lingüística);
la regularización (matemáticas);